Sueño o sueños hace referencia a varios artículos:

Estado fisiológico
 Sueño, estado fisiológico de autorregulación y reposo uniforme de un animal o ser humano.
 Somnolencia (también llamada duermevela o trasueño) estado impreciso entre dormir y la vigilia en que acuden a la mente imágenes de ensueño o representaciones fantásticas oníricas.
 Ensueño, imágenes oníricas visibles durante la somnolescencia.

Cine
 Los Sueños de Akira Kurosawa (1990) película del director japonés Akira Kurosawa.

Literatura
 Visión (género literario) o Sueño
 Sueños y discursos (1627) obra literaria del escritor barroco español Francisco de Quevedo.
 Primero sueño (1692), poema más importante de la escritora hispanomexicana Sor Juana Inés de la Cruz.

Música
 Sueños (álbum de Danza Invisible) (1982), primer álbum de la banda española de rock Danza Invisible.
 Sueños (álbum de Autocontrol) (1987), álbum debut de la banda peruana-americana Autocontrol.
 Sueños (álbum de Yalo Cuéllar) (2000), álbum del compositor e intérprete boliviano Yalo Cuéllar.
 Sueños (álbum de Sech) (2019), álbum del cantautor panameño Sech.
 «Sueños» (canción de Shakira) (1991), canción de la cantante colombiana Shakira.
 «Sueños» (canción de Tiro de Gracia) (2001), canción del grupo chileno de hip hop Tiro de Gracia.
 Sueño (canción) (2019), canción del cantante español Beret con la colaboración de Pablo Alborán.

Espiritualidad
 El Sueño (espiritualidad), término animista de los aborígenes australianos relacionado con la creación.